Příjmení Klicman nosí více osobností:

 Ladislav Klicman (1876–1943) – český historik
 Miloš Klicman (1890–1957) – český grafik

Česká příjmení